Team Nyt Syn powered by Fialla er et dansk cykelhold, etableret af Cykling Odense i 2021. I de to første år kørte det som et DCU Elite Team, men var ved starten af 2023 ikke registreret som Elite Team.

Holdet

2022

Herrer

Damer

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

Cykelhold fra Danmark
Etableret i 2021
Sportsklubber i Odense